Открытый чемпионат Сингапура по бадминтону 2007 — пятый турнир Супер Серии 2007. Проводился в Сингапуре, с 1 по 6 мая 2007 года.

Первый турнир в котором можно было заработать очки для отбора на Летние Олимпийские игры 2008.

Мужская одиночная категория

Сеяные 
  Линь Дань
  Бао Чуньлай
  Чэнь Цзинь
  Петер Гаде
  Чэнь Хун
  Ли Цзунвэй
  Чэнь Юй
  Кенэс Ёнасэн

Результаты

Женская одиночная категория

Сеяные 
  Се Синфан
  Чжан Нин
  Чжу Линь
  Сюй Хуайвэнь
  Лу Лань
  Пи Хунъянь
  Яо Цзе
  Ван Чэнь

Результаты

Мужская парная категория

Сеяные 
  Фу Хайфэн / Цай Юнь
  Йенс Эриксен / Мартин Лундгаард Хансен
  Маркис Кидо / Хендра Сетиаван
  Кендра Виджая /  Тони Гунаван
  Гу Цзяньцзе (Ку Кинкит) / Чэнь Вэньхун (:en:Tan Boon Heong)
  Чжун Тэнфу (Чун Тханфук) / Ли Ваньхуа (:en:Lee Wan Wah)
  Энтони Кларк / Роберт Блэйр
  Чŏн Джэсŏнъ / Ли Ёнъдэ

Результаты

Женская парная категория

Сеяные 
  Чжан Явэнь / Вэй Или
  Цзянь Юйцзин / Чэн Вэньсин
  Ли Гёнъвŏн/ Ли Хёджŏнъ
  Хуан Бэйди (:en:Wong Pei Tty) / Чин Еи Хуи
  Гао Лин / Чжан Цзевэнь
  Чжао Тинтин / Ян Вэй
  Грейсиа Полии / Вита Марисса
  Цзян Яньмэй / Ли Юйцзя

Результаты

Смешанная категория

Сеяные 
  Нова Видианто / Лилиана Натсир
  Се Чжунбо / Чжан Явэнь
  Судкет Прапакамол / Сарали Тунгтонгкам
  Томас Лайбоурн / Камилла Руттер Юл
  Чжэн Бо / Гао Лин
  Энтони Кларк / Донна Келлог
  Натан Робертсон / Гэйл Эммс
  Фланди Лимпеле / Вита Марисса

Результаты 

2007 год в бадминтоне